Yves Mondesir, более известный как DJ Whoo Kid (родился 12 октября 1972) — американский хип-хоп диджей. Раньше он был подписан на лейбл G-Unit Records и его дочерний лейбл Shady Ville Entertainment. Также, он имеет свою передачу Hollywood Saturdays на Sirius/XM Radio. В марте 2009 года он открыл собственный видеосайт www.RadioPlanet.tv. DJ Whoo Kid, когда пишет или микширует музыку для музыкантов, использует звуковой эффект, который выкрикивает его DJ имя с эффектом эхо, в конце трека или микстейпа.

Ранняя жизнь 
Родился 12 октября 1972 года в Бруклине, Нью-Йорк и имеет гаитянское происхождение. Он вырос в Queens Village, New York и имеет тесные связи с Кап-Аитьен, Гаити.

Дискография продукции

Выпущенные микстейпы

Raekwon 
 2009: Coke Up in Da Dollar Bill (with DJ Scream)

50 Cent 
 2002: 50 Cent Is the Future
 2002: No Mercy, No Fear
 2002: God's Plan
 2002: Automatic Gunfire
 2003: BulletProof
 2007: Curtis (Mixtape)
 2007: Curtis Continues
 2007: After Curtis 2007 (G-Unit Radio Special)
 2007: Bulletproof The Mixtape
 2009: War Angel LP
 2009: Forever King

Jae Millz 
 2006: Harlem Nights
 2010: Dead Presidents

Young Buck 
 Welcome To The Hood
 Chronic 2006
 G-Unit Radio Pt.24 the Clean Up Man
 Product of the South (2007)
 Best of G-Unit Radio (Young Buck Edition)

Lloyd Banks 
 2003: Money in the Bank Part 1
 2003: Mo Money in the Bank Part 2
 2004: Mo Money in the Bank Part 3 — Ca$hing In
 2006: Mo Money in the Bank Part 4 — Gang Green Season
 2006: Mo Money in the Bank Part 5 — The Final Chapter
 2008: 5 and Better Series Volume 1- Return of the PLK
 2008: 5 and Better Series Volume 2- Halloween Havoc
 2009: 5 and Better Series Volume 3- The Cold Corner
 2009: 5 and Better Series Volume 4- Reborn
 2009: 5 and Better Series Volume 5- V5

Tech N9ne 
 2010: Bad Season with (DJ Scream)

Tego Calderón 
 2005: GuasaGuasa

Tony Yayo 
 2008: S.O.D
 2008: Black Friday
 2008: Bloody Xmas
 2009: Swine Flu
 2009: Swine Flu 2
 2009: Public Enemies
 2010: Gun Powder Guru 2 (The Remixes) With DJ Scream

 Tinie Tempah 
 2011: Micro Mixtape 2011: Foreign Object Spider Loc 
 2006: Bangadoshish (L.A. Kings)
 2007: G-Unit Radio Part. 18 (Rags 2 Riches)
 2008: Connected 3
 2008: Connected 4
 2009: Connected 5
 2009: Reptible
 2009: Connected 6

 40 Glocc 
 2008: Outspoken 3 (hosted by DJ Strong & 50 Cent)
 2008: I Am Legend
 2009: Mo’Fro Presents…

 G-Unit 
G-Unit Radio
 2003: Smokin' Day 2 (G-Unit Radio Part 1) 2003: International Ballers (G-Unit Radio Part 2) 2003: Takin' It to the Streets (G-Unit Radio Part 3) 2003: No Peace Talks! (G-Unit Radio Part 4) 2004: All Eyez on Us (G-Unit Radio Part 5) 2004: Motion Picture Shit (G-Unit Radio Part 6) 2004: King of New York (G-Unit Radio Part 7) 2004: The Fifth Element (G-Unit Radio Part 8) 2005: G-Unit City (G-Unit Radio Part 9) 2005: 2050 Before the Massacre (G-Unit Radio Part 10) 2005: Raw-n-Uncut (G-Unit Radio Part 11) 2005: So Seductive (G-Unit Radio Part 12) 2005: The Return of the Mixtape Millionaire (G-Unit Radio Part 13) 2005: Back to Business (G-Unit Radio Part 14) 2005: Are You a Window Shopper? (G-Unit Radio Part 15) 2006: Crucified 4 da Hood (G-Unit Radio Part 16) 2006: Best in the Bizness (G-Unit Radio Part 17) 2006: Rags to Riches (G-Unit Radio Part 18) 2006: Rep Yo Click (G-Unit Radio Part 19) 2006: Best in the Bizness 2 (G-Unit Radio Part 20) 2006: Hate It or Love It (G-Unit Radio Part 21) 2006: Hip Hop Is Dead — Verse 2 (G-Unit Radio Part 22) U.S. Sales: 900,221
 2007: Finally off Papers (G-Unit Radio Part 23) 2007: The Clean Up Man (G-Unit Radio Part 24) 2007: Sabrinas Baby Boy (G-Unit Radio Part 25) 2004: Best of G-Unit Radio (Hosted by Lebron James)
 2007: Best of G-Unit Radio (50 Cent Edition)
 2007: Best of G-Unit Radio (Lloyd Banks Edition)
 2007: Best of G-Unit Radio (Young Buck Edition)

This is 50
 2008: Return of the Body Snatchers (This is 50 Volume 1) Worldwide downloads: 1,000,000
 2008: The Elephant in the Sand (This is 50 Volume 2) Worldwide downloads: 1,500,000
 2008: Sincerely Yours Southside(This is 50 Volume 3) Worldwide downloads: 500,000
 2008: S.O.D. (This is 50 Volume 4) Worldwide downloads: 400,000

G-Unit Radio West
 2005: LA American Wasteland (G-Unit Radio West Volume 1) Jay Star 
 2010 «Rise of a Star» (Hosted by «Dj Whoo Kid»)

 Maino 
 2009: Unstoppable Mobb Deep 
 2004: The New Mobb Deep (Hosted by DJ Whoo Kid & The Alchemist)
 2000: H.N.I.C. The Mixtape Vol. 1 (Whoo Kid & Prodigy Of Mobb Deep)

Mazaradi FOX 
 2007: Fresh Out da Body Shop (Hosted by DJ Whoo Kid, 50 Cent & Mazaradi FOX)

Obie Trice 
 2006: Bar Shots
 2007: The Most Under Rated
 2012: Watch The Chrome

Lil' Kim 
 2007: Ms. G.O.A.T.
 2007: Ms. G.O.A.T. 2

Chamillionaire 
 2005: The Truth

Bishop Lamont 
 2008: The Confessional

Nyce 
 2008: 38 in the Head

Capone 'N Noreaga 
 2008: CNN Back on that Q.U.Shit

Vlad «Haitian V» Calixte 
 2008: New Elevator Music

Cashis * Young De 
 2008: Homeland Security

Jrocwell 
 2009: Most Anticipated Artist of 2009

Nixon Nyce 
 2009: I Can Only Be Me

Murda Mixtape (With Stretch Armstrong) 
 2000: Murda Mixtape Vol. 1 (Hosted by ???)
 2000: Murda Mixtape Vol. 2 (Hosted by ???)
 2001: Murda Mixtape Vol. 3 (Hosted by The LOX)
 2001: Murda Mixtape Vol. 4 (Hosted by Capone 'N Noreaga)
 2002: Murda Mixtape Vol. 5 (Hosted by Prodigy of Mobb Deep)
 2007: Murphy’s Law (The New Murda Mixtape)
 2007: The Best of Murda Mixtape (With DJ Spinbad)
 2009: 45 Ways 2 Die

Final Destination (With Stretch Armstrong) 
 2000: Final Destination Vol. 1 — ??? (Hosted by ???)
 2000: Final Destination Vol. 2 — Life Ain’t a Game (Hosted by Ja Rule)
 2001: Final Destination Vol. 3 — Queenz 2 New Orleanz (Hosted by U.T.P.)

G.A.G.E. 
 2006: DJ Whoo Kid & Dr. Dre Presents G.A.G.E.
 2006: DJ Whoo Kid & Dr. Dre Presents G.A.G.E. — Crack Murder & Missed Meals

DeStorm Power 
 2012: Be Careful

Tapes 
 1997: 90 Minute Shootout Vol. 1
 1997: 90 Minute Shootout Vol. 2
 1998: Hydro
 1998: Hydro Vol. 2
 ????: Niggas Don’t Want It
 ????: Unbreakable
 ????: Birthday Bash

Set It Off ! 
 2007: Set It Off Vol. 1
 2008: Set It Off Vol. 2
 2009: Set It Off Vol. 3
 2010: Set It Off Vol. 4

Snoop Dogg 
 2002: State Of Emergency (With DJ Kay Slay)
 2004: Westside Reloaded 2007: Tha Blue Carpet Treatment Mixtape (With DJ Drama & DJ Skee) 2008: Landy & Egg Nogg: A DPG Christmas
 2009: I Wanna Rock Mixtape (with DJ Skee & DJ Scream)
 2010: We Da West (With DJ Skee & DJ Scream)

The Afterparty (Blends) 
 1998: The Afterparty Vol. 1 — ??? (Hosted by ???)
 1998: The Afterparty Vol. 2 — ??? (Hosted by ???)
 1999: The Afterparty Vol. 3 — ??? (Hosted by ???)
 2000: The Afterparty Vol. 4 — ??? (Hosted by ???)
 2000: The Afterparty Vol. 5 — Southern Heat (Hosted by Lil' Kim)
 2000: The Afterparty Vol. 6 — Survivor Ice Party (Hosted by ???)
 2000: The Afterparty Vol. 7 — ??? (Hosted by Eminem)
 2000: The Afterparty Vol. 8 — QB’s Finest (Hosted by Dirty Money Records)
 2000: The Afterparty Vol. 9 — Southern Hospitality (Hosted by Sisquo)
 2000: The Afterparty Vol. 10 — ??? (Hosted by ???)
 2000: The Afterparty Vol. 11 — ??? (Hosted by DJ Clue)
 2000: The Afterparty Vol. 12 — ??? (Hosted by ???)
 2001: The Afterparty Vol. 13 — ??? (Hosted by P. Diddy & DJ Whoo Kid)
 2001: The Afterparty Vol. 14 — City Of Pimps (Hosted by Ron Isley & P. Diddy)

POW! 
 2006: POW! Radio Vol. 2 (With DJ Mandog & Coach PR; Hosted by Young Buck)
 2006: POW! Radio Vol. 3 — Mixtapes On A Plane (Hosted by 50 Cent & Samuel L. Jackson)
 2006: POW! Radio Vol. 4 — The Transporter (Hosted by Lloyd Banks, Arnold Schwarzenegger & Jason Statham)
 2006: POW! Radio Vol. 5 — Pimpin' Pimpin' (Hosted by Katt Williams)
 2007: POW! Radio Vol. 6 — Happy Birthday Whoo Kid!
 2007: POW! Radio Vol. 7 — Best Of Banks (Hosted by Lloyd Banks)
 2007: POW! Radio Vol. 8 — Position Of Power (Hosted by RIZ)
 2007: POW! Radio Vol. 9 — The Cons Vol. 5 (Hosted by Consequence)
 2008: POW! Radio Vol. 10 — Drug Users Handbook (Hosted by Tony Yayo)
 2006: POW! Artist Series Vol. 1 — 50 Cent — Best Of 50 Cent
 2006: POW! Artist Series Vol. 2 — Peedi Crakk — Torture (Crakk Is Bakk)
 2006: POW! Artist Series Vol. 3 — Obie Trice — The Most Underrated
 2006: POW! Artist Series Vol. 4 — Memphis Bleek — Heir To The Throne
 2006: POW! Artist Series Vol. 5 — 50 Cent — Best Of 50 Cent 2 (This One’s For My Bitches)
 2006: POW! Young Buck — Mr. Ten-A-Key Product Of The South

The Hyphy Movement (With DJ E-Rock) 
 2005: Bay Bidness The Mixtape
 2005: Bay Bidness Vol. 2
 2006: Bay Bidness Vol. 3
 2006: Bay Bidness Vol. 3.5 (With J-Espinosa)

Max Payne 
 2002: Max Payne The Official Mixtape (Queens To New Orleans Vol. 2) (Hosted by Baby & N.O.R.E.)
 2002: Max Payne 2 (Hosted by 50 Cent)

Canadian Coke 
 2006: Canadian Coke Vol. 1 (Hosted by Kardinal Offishall)
 2006: Canadian Coke Vol. 2

(The New) Next 
 2005: The New Next — Moisture Mixtape Lost In Dubai (Hosted by 50 Cent)
 2006: Next — The Next Level (Japanese Import)

Jay-Z 
 2005: The Red Album (Japanese Import; With Bach Logic)

D-Block 
 2003: D-Block The Mixtape
 2004: Jadakiss Vs Beanie Sigel — Rap The Vote Mixtape

Kool G Rap 
 2005: Dead Or Alive

Sam Scarfo 
 2006: The Corner

Stat Quo 
 2005: Zone 3 (Hosted by Eminem)

Busta Rhymes 
 2004: Surrender The Mixtape

Nipsey Hussle 
 2009: Bullets Ain’t Got No Names Vol. 3

Trav 
 2009: Follow Me

2Pac & Cooking Soul 
 2009: Night of the Living Dead (2Pac Edition)

C-Squared 
 2011: Makaveli vs. Mathers 2

M.O.B 
 2011: Awake In A Surgery

Stretch and Live Squad 
 The Best Of Stretch

Max B 
 2008: Public Domain 3
 2009: coke wave

Crooked I 
 2008: Da Block Obama

B.G. 
 2008: Champion

DJ Paul 
 2010: To Kill Again With, (DJ Scream)

 J Cole 
 2007: J Cole, The Come Up, (DJ ill Will)

Juicy J & Project Pat 
 2010: Cut Throat 2 (Dinner Thieves),With (DJ Scream)

 Jay Rock 
 2010: From Hood Tales To The Cover Of XXL, With (DJ Scream)

Juvenile 
 2009: Undefeated, With (DJ Scream)

 Kidd Kidd 
 2009: New Kid On Da Block, With (DJ Scream)

Doesya 
 2008: King Doesya

 NOE 
 2008: NOE Torious Kid

Tupac Shakur, Michael Jackson, The Notorious B.I.G. & Cooking Soul 
 2008: Night Of The Living Dead 2009: Happy Birthday
 2009: Night Of The Living Dead II Dr. Dre 
2011 : TBA

 Slaughterhouse 
2011: Shady’s The Team (Hosted by D12)

 UK Grime 

 Tinie Tempah 
 2010: Micro Mixtape
 ''2011: Foreign Object (Hosted by Russell Brand)

Skepta 
2011: Community Payback

Giggs 
2011 : Take Your Hats Off

Wiley 
2011: Creating A Buzz Volume 1 (Hosted by Ashley Cole)

Ghetts 
2011: Momentum

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 DJ Whoo Kid
 
 
 
 
 
 DJ Whoo Kid Official Facebook Fan Page
 Shadyville Entertainment DJs
 RadioPlanet.tv | DJ Whoo Kid — Where Hip Hop Meets Hollywood

Диджеи США